Malu Vânăt ist der Name folgender Orte:

 Malu Vânăt (Argeș), Dorf im Kreis Argeș in Rumänien
 Malu Vânăt (Prahova), Dorf im Kreis Prahova in Rumänien